Hada puede hacer referencia a:

Cultura occidental 
 Hada, en la mitología griega y romana las llaman Hados, aunque generalmente tienen forma de mujer hermosa.
 Hada madrina, ser místico y mágico que puede conceder deseos o cambiar algo con el uso de la magia.
 Cuento de hadas.
 Hada, personaje ficticio perteneciente a los Nuevos X-Men.